Duguet bezeichnet den Familiennamen folgender Personen:

 Jacques Joseph Duguet (1649–1733), ein französischer Theologe des Jansenismus
 Romain Duguet (* 1980), französisch-schweizerischer Springreiter